Джиммі Герберт (,  31 жовтня 1897, Каюга —  5 грудня 1968, Баффало) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1922 року виступами за команду «Гамільтон Тайгерс» (Онтарійська хокейна асоціація).

В НХЛ дебютував 1924 року виступами за команду «Бостон Брюїнс» .

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Детройт Кугарс».

Загалом провів 216 матчів у НХЛ, включаючи 9 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»